De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Gulik-Berg, waar men in november 1583 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Gulik